Сергей Аге́ев:
 Агеев, Сергей Алексеевич — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Агеев, Сергей Михайлович (род. 1987) — советский и белорусский математик.
 Агеев, Сергей Юрьевич (род. 1968) — советский и российский футболист.